Владимир Кравчук:
 Кравчук, Владимир (род. 1964) — российский дзюдоист.